Ruissaari kan syfta på:

Finland 

1. Ruissaari (ö i Kymmenedalen),  (74 ha)
2. Ruissaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland),  (1 ha)
3. Ruissaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (7 ha)
4. Ruissaari (ö i Satakunta),  (1 ha)
5. Ruissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,15, long 28,38),  (18 ha)
6. Ruissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (3 ha)
7. Ruissaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (1 ha)
8. Ruissaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,02, long 24,37),  (15 ha)
9. Ruissaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,05, long 24,65),  (3 ha)
10. Ruissaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand),  (2 ha)
11. Ruissaari (ö i Lappland), 
12. Ruissaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (41 ha)
13. Ruissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,79, long 29,21),  (6 ha)
14. Ruissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,31, long 30,95),  (1 ha)
15. Ruissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,70, long 30,34),  (4 ha)
16. Ruissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,91, long 28,80), 
17. Ruissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,09, long 28,74),  (1 ha)
18. Ruissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,97, long 28,90),  (0 ha)
19. Ruissaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,53, long 29,40),  (7 ha)
20. Ruissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 27,47),  (1 ha)
21. Ruissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 27,65),  (1 ha)
22. Ruissaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,21, long 28,63),  (10 ha)
23. Ruissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,56, long 27,82),  (0 ha)
24. Ruissaari (ö i Egentliga Finland),  (8 ha)
25. Ruissaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (26 ha)
26. Ruissaari (ö i Södra Österbotten), 
28. Ruissaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (7 ha)
29. Ruissaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (1 ha)
30. Ruissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,94, long 27,02),  (4 ha)
31. Ruissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,80, long 28,45),  (1 ha)
32. Ruissaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (1 ha)